Pierrerue kan syfta på:
 Pierrerue, Alpes-de-Haute-Provence
 Pierrerue, Hérault